Леви́цька:

 Левицька (Баянова) Алла Миколаївна (1914—2011) — румунська, радянська і російська естрадна співачка, виконавиця російських пісень і романсів.
 Левицька Анастасія Зіновіївна (1898–1955, Харків) — українська співачка, народна артистка УРСР (1947).
 Левицька Віра Іванівна (1916–2004) — українська театральна акторка.
 Левицька Галина Василівна — лікар-офтальмолог, науковий співробітник Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова, кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Левицька Галина Львівна (1901–1949, Львів) — українська піаністка, педагог.
 Левицька Зінаїда Костянтинівна (1870–1919) — український перекладач, дружина Модеста Левицького.
 Левицька Леонтина (1850 — близько 1910) — українська драматична акторка, співачка (сопрано).
 Михайлина Левицька (1879—1932) — педагог, членкиня Української Національної Ради Буковини.
 Левицька Наталка Юліанівна (1890–1939) — українська акторка.
 Левицька Неля Мирославівна (1951, Львів) — український мистецтвознавець.
 Левицька Олександра (1858—1947) — артистка опери (меццо-сопрано) і педагог, мемуарист.
 Левицька Ольга Максиміліанівна (1879–1925) — українська акторка, співачка (сопрано).
 Левицька (Адлер) Сара Яківна (1858—1953) — російська і американська актриса єврейського театру.
 Левицька Софія Пилипівна (1874–1937, Париж) — українська живописець і графік.
 Левицька Тамара Василівна (1916) — українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості УРСР (1977).
 Левицька-Гузар Ольга (1860 — 1933) — українська громадська діячка в Галичині, перекладачка.
 Левицька Ольга Михайлівна (1889—1924) — українська розвідниця шляхетного походження.

Див. також 
 Левицький
 Лівицька

Примітки 

Жіночі форми прізвищ